Grove Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Grove Hill (Alabama)
 Grove Hill (North Carolina)
 Grove Hill (Virginia)

in England:
 Grove Hill (Middlesbrough), Stadtdistrikt in Middlesbrough